Элитсерия (, ) — высшая лига чемпионата Норвегии по футболу. Организуется Норвежским футбольным союзом. В 1937—1948 годах называлась Norgesserien («Норвежская лига»), в 1948—1962 — Hovedserien («Главная лига»), 1963—1990 — Førstedivisjon («Первый дивизион»), с 1991 лига называлась Tippeligaen в честь титульного спонсора, норвежской национальной лотереи. Начиная с сезона 2017 Норвежская федерация футбола решила полностью отказаться от спонсорских названий. Лигу переименовали в Eliteserien («Высший дивизион»).

Формат 
Начиная с сезона 1995 года по сезон 2008 года в соревновании участвовало 14 команд, а начиная с 2010 года их число было увеличено до 16. Двухкруговой турнир проходит по схеме «весна-осень». По итогам сезона команды, занявшие последние 2 места, выбывают в 1 дивизион; команда, занявшая 14-е место, играет 2 переходных матча с 3-й командой 1-го дивизиона за право остаться в Элитсерии. С сезона 2009 года число участников расширилось до 16, поэтому в сезоне 2008 выбыла только одна команда.

Чемпион страны получает возможность играть с 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в то время как три следующие команды вместе с обладателем Кубка проходят на разные стадии квалификации Лиги конференций.

Чемпионы

Достижения клубов

Посещаемость 
До 1994 года проводилось 132 матча (в лиге было 12 команд), в 1994—2009 годах проводилось 182 матча, с 2009—240.

Сводная таблица 1991—2015

Факты 
 Самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле в матчах чемпионата, является Мартин Эдегор (15 лет, 3 месяца и 27 дней).
 Самым молодым голеадором в истории лиги также является Мартин Эдегор (15 лет, 4 месяца и 29 дней).

См. также 
 Кубок Норвегии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Норвегия